

Geografia
 Kars – città della Turchia nord-orientale
 Distretto di Kars – distretto della provincia di Kars, in Turchia
 Provincia di Kars – provincia della Turchia
 Kars – villaggio del Canada

Altro
 Kars – personaggio de Le bizzarre avventure di JoJo